Sloane Stephens era La detentrice del titolo, ma non partecipa per infortunio.

In finale Lesja Curenko ha sconfitto Kristina Mladenovic con il punteggio di 6-1, 7-5.

Teste di serie 

  Mirjana Lučić-Baroni (semifinale, ritirata)
  Kristina Mladenovic (finale)
  Jeļena Ostapenko (quarti di finale)
  Mónica Puig (quarti di finale)

 Christina McHale (semifinale)
 Eugenie Bouchard (primo turno)
 Lesja Curenko (campionessa)
 Andrea Petković (secondo turno)

Qualificate 

  Jennifer Brady (primo turno)
  Fiona Ferro (primo turno)
  Jamie Loeb (primo turno)

 Bethanie Mattek-Sands (primo turno)
 Chloé Paquet (primo turno)
 Taylor Townsend (secondo turno)

Wildcard 

  Daniela Hantuchová (secondo turno)

 Renata Zarazúa (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2017